Olympia 1972 peut désigner : 
 Olympia 1972, album live de Gilbert Bécaud sorti en 1972 ;
 Olympia 1972, album live de Michel Delpech sorti en 1972.